hrabstwo Mineral (ang. Mineral County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Mineral (ang. Mineral County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Mineral (ang. Mineral County) w USA, w stanie Nevada
 hrabstwo Mineral (ang. Mineral County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia